Bennetts Mill ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bennetts Mill (Virginia)
 Bennetts Mills (New Jersey)